Meschduretschje (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Meschduretschje (Region Altai, Bijsk), einer Siedlung in der Region Altai, Rajon Bijsk
 Meschduretschje (Region Altai, Lokot), einer Siedlung in der Region Altai, Rajon Lokot
 Meschduretschje (Jaroslawl), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl
 Meschduretschje (Kaliningrad, Gussew), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (bis 1938 Groß Pillkallen, 1938 bis 1946 Kallenfeld)
 Meschduretschje, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1946 (Gut) Piaten)
 Meschduretschje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1946 (Gut) Auerfluß)
 Meschduretschje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1946 Norkitten)
 Meschduretschje (Schelesnodoroschnaja stanzija), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1946 Bahnhof Norkitten)
 Meschduretschje (Murmansk), einer Ortschaft in der Oblast Murmansk
 Meschduretschje (Nowgorod, Pestowo), eines Dorfes in der Oblast Nowgorod, Rajon Pestowo
 Meschduretschje (Nowgorod, Wolot), eines Dorfes in der Oblast Nowgorod, Rajon Wolot
 Meschduretschje (Nowosibirsk), einer Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Meschduretschje (Omsk), einer Siedlung in der Oblast Omsk
 Meschduretschje (Orenburg, Beljajewka), eines Dorfes in der Oblast Orenburg, Rajon Beljajewka
 Meschduretschje (Orenburg, Tjulgan), eines Dorfes in der Oblast Orenburg, Rajon Tjulgan
 Meschduretschje (Pensa, Kamenka), eines Dorfes in der Oblast Pensa, Rajon Kamenka
 Meschduretschje (Pensa, Nikolsk), eines Dorfes in der Oblast Pensa, Rajon Nikolsk
 Meschduretschje (Primorje), eines Dorfes in der Region Primorje
 Meschduretschje (Saratow), eines Dorfes in der Oblast Saratow
 Meschduretschje (Tschuwaschien), eines Dorfes in der Republik Tschuwaschien
 Meschduretschje (Twer), eines Dorfes in der Oblast Twer
 Meschduretschje (Uljanowsk), eines Dorfes in der Oblast Uljanowsk
 Meschduretschje (Wologda, Charowsk), eines Dorfes in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk
 Meschduretschje (Wologda, Wologda), eines Dorfes in der Oblast Wologda, Rajon Wologda